Fredga är ett efternamn som burits av bland andra:

 Arne Fredga (1902–1992), svensk kemist 
 Carl Fredga (1874–1952), svensk läkare
 Karin Fredga (1884–1972), svensk musikpedagog
 Karl Fredga (född 1934), svensk genetiker 
 Kerstin Fredga (född 1935), svensk astrofysiker